non – rodzaj chleba
 organizacja non-profit

Zobacz też 
 Non stop